De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2017 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 27 augustus 2017 op Silverstone nabij Silverstone, Groot-Brittannië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Nicolò Bulega werd één positie teruggezet omdat hij te vaak de baan verliet en hierbij voordeel behaalde.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Groot-Brittannië